ISL era uma empresa suíça de marketing esportivo.

Empresa suíça de marketing esportivo que atuou no Brasil através do Flamengo e do Grêmio. Após a CPI do futebol e do caso Edmundo dos Santos Silva a empresa faliu. Depois da falência, as dívidas contraídas passaram a ser de responsabilidade dos clubes. No Grêmio isso teve um efeito devastador, pois as dívidas do clube aumentaram significativamente. O auge da crise se deu entre 2003 e 2004. No Campeonato Brasileiro de 2003 o clube escapou do rebaixamento apenas na última rodada, tendo sido rebaixado no Campeonato Brasileiro de 2004.

Empresas da Suíça